Związek Pracodawców Shokokai (在ポーランド日本商工会, Union of Employers Shokokai), używający też nazwy Polsko-Japońskiej Izby Handlu i Przemysłu - organizacja, której celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i japońskimi podmiotami gospodarczymi.

Historia 
W okresie międzywojennym, działała w Warszawie Polsko-Japońska Izba Handlowa (商工ポーランド日本商工会議所), z siedzibą przy ul. Karowej 31 (1927-1930).

Propolski samorząd gospodarczy w Japonii 
W okresie międzywojennym, w latach 1935-1939, funkcję izby handlowej promującej rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Japonią i Polską sprawowało Japońsko-Polskie Towarzystwo Handlowe (日本·ポーランド貿易協会, Nippō Tsushō Kyōkai), z siedzibą w Jokohamie, publikujące mieś. "Pōrando" (Polska).

W 2007 utworzono Polską Izbę Gospodarczą w Japonii (在日ポーランド商工会議所, Polish Chamber of Commerce and Industry in Japan), która ma siedzibę w Tokio, początkowo przy 3-1-1, Kami-osaki, Shinagawa-ku (do 2012), następnie w Casa Nihombashi Bldg., 2-9 Kobune-cho, Chuo-ku (od 2012). Izba zrzesza 17 członków oraz utrzymuje przedstawicielstwo w Warszawie.

Siedziba 
Pierwszy punkt kontaktowy związku mieścił się w siedzibie przedstawicielstwa firmy Mitsui & Co w al. Jerozolimskich 65-79, obecnie w Klubie Japońskim w Polsce (ポーランド日本人会) przy ul. Kormoranów 7 (2023).

Bibliografia 
 Maria Nowak-Kiełbikowa: Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczypospolitej, Dzieje Najnowsze, Rocznik XIII — 1981, 1—2
 Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer: Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Wydawnictwo TRIO Warszawa 2009, 382 s., 
 książki adresowe

Zobacz też 
 Jetro
 Ambasada Japonii w Polsce

Linki zewnętrzne 
 strona Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Japonii
Stosunki polsko-japońskie
Gospodarka Polski